Hart County kan syfta på ett antal olika counties i USA:

 Hart County, Georgia
 Hart County, Kentucky